Georg Dieffenbach ist der Name folgender Personen:

* Georg Dieffenbach (Politiker) (Johann Georg Dieffenbach; 1787–1848), deutscher Politiker
 Georg Christian Dieffenbach (1822–1901), deutscher Pfarrer und Dichter